Europamästerskapet i korfball 1998 var det första europamästerskapet i korfball och spelades i Portugal 16–19 april 1998.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Placeringsmatcher

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Match om tredjeplats

Match om förstaplats

Slutställning

Källor
ikf.org

1998
1998 i Portugal
Sportåret 1998
Internationella sportevenemang i Portugal
Korfball i Portugal